Фінал Кубка Італії з футболу 1984 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1983—1984, в яких зустрічались «Рома» і «Верона».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1984 у футболі
1984 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу